Alku (1845) Petőfi Sándor verse
 Alku (The Price) (1968) Arthur Miller színdarabja